Вішера () — гідронім фіно-угорської етимології у північно-східній частині європейської частини Російської Федерації:

 Вішера — річка, ліва притока Ками (415 км).
 Вішера — річка, права притока Вичегди (247 км).
 Вішера — річка, права притока Малого Волховця, рукава річки Волхова (73 км).